El topónimo Añover puede hacer referencia a:

 Añover de Tajo, un municipio español de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.
 Añover de Tormes, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.